Данил Жуков:
 Жуков, Даниил Ефимович (1823—1892) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878.
 Жуков, Данил Алексеевич (1925—1963) — Герой Советского Союза.